Klasnic peut désigner :
 Klašnić, un village de Serbie ;

Patronyme 
 Ivan Klasnić (1980-), footballeur croate ;
 Waltraud Klasnic (1945-), femme politique autrichienne.

Homonymie de patronyme